Monaco er et fyrstedømme beliggende på nordkysten af Middelhavet.

Monaco har også flere andre betydninger:

Geografi 
 Monaco (New Zealand) − en forstad til Stoke, New Zealand

Musik 
 Monaco (band) − et britisk band, som var aktivt i årene 1995 til 2000

Personer 
 Monaco (efternavn) − et efternavn

IT 
 Monaco (skrifttype) − en skrifttype på Mac OS

Transport 
 Dodge Monaco − en bilmodel
 Mônaco − et tidligere brasiliansk bilmærke

Sport 
 AS Monaco F.C. − en fodboldklub fra Monaco